

Patronyme 

 Louis Couturat (1868-1914), philosophe, logicien et mathématicien français
 Jean-Henri Couturat (1904-1973), peintre et peintre de vitraux français
 Michèle Couturat, française de 17 ans assassinée en 1980

Homonymie
Homonymie de patronyme